Ez a lap a Toon Marty amerikai animációs sorozat epizódjainak listája

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái